Salute Me or Shoot Me 4 (Banned from America) — мікстейп американського репера Waka Flocka Flame, гостами якого стали Trap-A-Holics і DJ Holiday. На DatPiff, де відбулась прем'єра релізу, мікстейп має двічі платиновий статус (за критеріями сайту). Його безкоштовно завантажили понад 1 млн разів. У записі релізу взяли участь Gucci Mane, Sony, Wale, Йо Ґотті, D Dash, Chief Keef та ін.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Waka Flocka Flame